A CAF-konföderációs kupa (angolul: CAF Confederation Cup) egy a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgókupa.

2004 óta évente került megrendezésre. A csapatok meghívás után vesznek részt a sorozatban, amely a második számú kupasorozatnak számít Afrikában a CAF-bajnokok ligája után.

A kupa győztese a bajnokok ligája győztesével játszik a CAF-szuperkupa serlegéért.

Eredmények 

b.u. – büntetők után

Ranglista klubonként

Ranglista országonként

Kapcsolódó szócikkek 
CAF-bajnokok ligája

További információk 
 A CAF hivatalos oldala
 A CAF-konföderációs kupa eredményei az RSSSF.com-on

CAF
Nemzetközi labdarúgókupák